Petra Kvitova era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Ons Jabeur.

In finale Paula Badosa ha sconfitto Barbora Krejčíková con il punteggio di 6–3, 4–6, 7–6(4).

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (ritirata)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (finale)
  Anett Kontaveit (semifinale)
  Paula Badosa (Campionessa)

<li>  Iga Świątek (ritirata)
  Ons Jabeur (quarti di finale, ritirata)
  Sofia Kenin (quarti di finale)
  Elena Rybakina (secondo turno, ritirata)

Wildcard 

  Priscilla Hon (primo turno)

 Astra Sharma  (primo turno)

Qualificate 

  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

  Giuliana Olmos (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia  (primo turno)
  Ena Shibahara  (primo turno)

Lucky loser 

  Océane Dodin (secondo turno)

  Fiona Ferro (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2022